

Geografia
 Catena Piazzi-Paradisino – massiccio montuoso delle Alpi di Livigno, tra la Lombardia e il Cantone dei Grigioni
 Cima Piazzi o Cima de' Piazzi – gruppo montuoso delle Alpi Retiche occidentali, nel comune di Valdidentro
 Isla Piazzi – isola del Cile meridionale nell'oceano Pacifico

Persone
 Alfredo Piazzi (1865-1922) – pedagogista italiano
 Charles Piazzi Smyth (1819-1900) – astronomo britannico
 Giuliano Piazzi (1933-2014) – sociologo italiano
 Giuseppe Piazzi (1746-1826) – presbitero e astronomo italiano
 Giuseppe Piazzi (1907-1963) – vescovo cattolico italiano
 Laura Piazzi nota anche con lo pseudonimo di LaLaura (1962) – giornalista, conduttrice radiofonica e autrice televisiva italiana
 Roberta Piazzi (1951) – cantante italiana
 Ugo Piazzi (1912-1995) – politico e sindacalista italiano

Altro
 Cratere Piazzi – cratere lunare
 Cratere Piazzi Smyth – cratere lunare